Hrvatska:
 Krušljevec (Preseka), naselje u općini Preseka
 Krušljevec (Sveti Ilija), naselje u općini Sveti Ilija